Stewartstown kan syfta på:

Stewartstown, New Hampshire
Stewartstown, Pennsylvania
Stewartstown, Tyrone